Рудко́вская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Рудковская, Елена Григорьевна (род. 1973) — советская и белорусская пловчиха.
 Рудковская, Яна Александровна (род. 1975) — российский музыкальный продюсер и телеведущая. См. также 
 Рутковская